Kawecki ist der Familienname von:

 Radosław Kawęcki (* 1991), polnischer Rückenschwimmer
 Zdzisław Kawecki (1902–1940), polnischer Offizier und Vielseitigkeitsreiter